Ernst Grönvall kan syfta på:

 Ernst Grönvall  (1846–1924), svensk militär
 Ernst Grönwall (1906–1996), svensk arkitekt